Кастильо-де-Гарсимуньос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 82,21 км². Население — 179 человек (на 2010 год).

На территории муниципалитета расположен одноимённый замок XV века.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки